Врање се може односити на:
 Врање, градско насеље и седиште истоимене градске општине, град Врање, Србија
 Врање (Севница) (sl), насеље у општини Севница, Словенија

Види још 
 Општина Врање